Надежда Димитрова Измирлиева по съпруг Димитрова е българска просветна и комунистическа деятелка.

Биография 
Родена е в 1901 година в южномакедонския български град Кукуш, тогава в Османската империя, в семейството на Димитър Христов Измирлиев. Сестра е на Христо Смирненски. По време на Междусъюзническата война в юни 1913 година бяга със семейството си в Свободна България. Учи в Учителския институт в Шумен. Попада под влияние на левичарските идеологически течения и участва в комунистическите студентски акции. Участва в дейността на Международната организация за подпомагане на революционерите. Жени се за Тодор Димитров, брат на лидера на БКП Георги Димитров. В периода 1931 - 1944 година учителства в различни селища в България.

След Деветосептемврийския преврат в 1944 година е директорка на училище „Петър Берон“ в София. Надежда Измирлиева е сред инициаторите за създаването на музея „Георги Димитров“ в София, в който работи до 1957 година.

Умира в 1993 година.

Родословие

Външни препратки

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Кукуш
Български общественици от Македония
Измирлиеви (кукушани)
Български комунисти до 1944 година
Възпитаници на Шуменския университет
Български имигранти от Македония в София